Кастрехо́н-де-ла-Пе́нья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 106,40 км². Население — 483 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento 
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии